Eirik Ulland Andersen (Randers, 1992. szeptember 21. –) norvég labdarúgó labdarúgó, a Molde csatárja.

Testvére, Andreas Ulland Andersen, szintén labdarúgó.

Pályafutása 
Andersen a dániai Randers városában született. Az ifjúsági pályafutását a norvég Vard Haugesund akadémiájánál kezdte.

2010-ben mutatkozott be a Haugesund első osztályban szereplő felnőtt csapatában. 2011. április 10-én, az Aalesund elleni ligamérkőzésen debütált. A 2012-es szezon első felében a Vard Haugesund csapatát erősítette kölcsönben, majd a szezon közepén a lehetőséggel élve a klubhoz igazolt. 2013-ban a másodosztályú Hødd csapatához igazolt. 2016 augusztusában a Strømsgodsethez szerződött. Először az augusztus 27-ei, Molde elleni mérkőzés 62. percében Øyvind Storflor cseréjeként lépett pályára. Első gólját szeptember 10-én, a Vålerenga ellen 1–1-es döntetlennel zárult találkozón szerezte.

2019. január 16-án négyéves szerződést kötött a Molde együttesével. 2019. március 31-én, a Sarpsborg 08 elleni bajnokin debütált, emellett egy gólpasszt is kiosztott. Két fordulóval később, április 10-én, a Vålerenga ellen 4–1-re megnyert mérkőzésen megszerezte első gólját is a klub színeiben.

Statisztikák 
2022. május 1. szerint

Sikerei, díjai 
Strømsgodset
 Norvég Kupa
 Döntős (1): 2018

Molde
 Eliteserien
 Bajnok (2): 2019, 2022
 Ezüstérmes (2): 2020, 2021

 Norvég kupa
 Győztes (1): 2021–22

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1992-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az SK Vard Haugesund labdarúgói
Az FK Haugesund labdarúgói
Az IL Hødd labdarúgói
A Strømsgodset labdarúgói
A Molde FK labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek